Ni (romanização do hiragana に ou katakana ニ) é um dos kana japoneses que representam um mora. No sistema moderno da ordem alfabética japonesa (Gojūon), ele ocupa a 22ª posição do alfabeto, entre Na e Nu.

Formas alternativas

No Braile japonês, に ou ニ são representados como:

 

O Código Morse para に ou ニ é: －・－・

Traços

N
N